Оно́сма донска́я () — растение; вид рода Оносма (Onosma) семейства Бурачниковые (Boraginaceae).

Ботаническое описание 
Жизненная форма — гемикриптофит.

Полукустарник 10—35 см высотой с многочисленными цветоносными стеблями и бесплодными побегами. Стебли беловатые от прижатого опушения из щетинок и волосков, густо утеснены.

Листья ланцетные, с завёрнутыми краями, густо покрытые прижатыми щетинками и короткими волосками.

Соцветия — простые или двойные завитые. Цветки правильные. Чашечки ланцетные, свободные части ланцетно-линейные, до 9 мм длиной и 1,5 мм в ширину. Венчики сростнолепестные, 15—19 (20) мм длиной, бледно-жёлтые, трубчато-воронкообразные, голые (кроме зубцов). Цветёт в мае — июле.

Плодоножки до 6 мм длиной. Плод распадающийся, орешки гладкие. Плодоносит в июле — августе. Размножается преимущественно семенами.

Распространение и среда обитания 
Восточноевропейский степной вид. Эндемик. Распространён в юго-западной России и восточной Украине.

Растёт в бассейнах рек Северский Донец и Дон, в их среднем и нижнем течении.

На Украине распространён в бассейне Северского Донца и Приазовья — по рекам Крынка и Сухая Волноваха. Ареал охватывает Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Растёт на открытых эродированных меловых, мергелевых и известняковых отслоениях склонах, песках, гранитах; изредка в лесах и на песчаниках.

Охранный статус 
В Российской Федерации вид занесён в Красную книгу Ростовской, Белгородской, Курской областей.

Оносма донская внесена в Красную книгу Украины (природоохранный статус — «Неоценимый»), Красную книгу Донецкой области.

Охраняется в отделении «Меловая флора» Украинского степного природного заповедника, отделении «Стрельцовская степь» Луганского природного заповедника, Национальном природном парке «Святые Горы», в региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык», на территории памятника природы общегосударственного значения «Балка Горькая» (Донецкая область) и других территориях природно-заповедного фонда.

Растут в одиночку или маленькими группами. В урочище Пристенское, Балка Горькая численность высокая. В отделении «Стрельцовская степь» и Национальном природном парке «Святые Горы» численность популяций низкая, но структура полночленная.

Численность уменьшается из-за разрушения природных мест произрастания вследствие выпаса скота, распашки степных целин, лесоразведения на склонах, разработки горных пород, сенокошения и т. д.

Литература 
 Оносма донская Onosma tanaitica Klokov (O. simplicissima auct. non L.)  — Красная книга Украины, 2009.
 Красная книга Донецкой области: растительный мир (растения, подлежащие охране в Донецкой области) / Под общ. ред. В. М. Остапко. — М.: Новая печать, 2009. — С. 183.

Примечания 

Флора Евразии
Бурачниковые